kopuła (architektura)
 kopuła (matematyka)
 kopuła (geologia)
 kopuła geodezyjna
 kopuła lodowa
 kopuła pancerna
 kopuła pozorna
 kopuła wulkaniczna

Geografia 
 Kopuła Arctowskiego
 Kopuła Krakowa
 Kopuła Warszawy

Budowle 
 Kopuła Bomby Atomowej
 Kopuła na Skale